Hajós bezeichnet:

 eine Großgemeinde in Ungarn, siehe Hajós

Hajós oder Hajos ist der Familienname folgender Personen:

 Alfréd Hajós (1878–1955), ungarischer Schwimmer und Architekt
 Anton Hajós (1935–2001), ungarisch-deutscher Psychologe
 Árpád Hajós (1902–1971), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Elisabeth Maria Hajós (1900–1982), ungarisch-US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Géza Hajós (1942–2019), österreichischer Kunsthistoriker und Gartenhistoriker
 György Hajós (1912–1972), ungarischer Mathematiker
 Joe Hajos (1907–1982), ungarischer Filmkomponist, Unterhaltungsmusiker und Kapellmeister
 Karl Hajos (1889–1950), deutsch-amerikanischer Komponist ungarischer Herkunft
 Zoltan Hajos (Zoltan George Hajos; * 1926), ungarischer Chemiker

Siehe auch:
 Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert-Reaktion